Чикоакан има више значења:

 Чикоакан (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чикоакан, Амплијасион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику